Звездинский — фамилия; имеет женскую форму Звездинская.
 Звездинский, Михаил Михайлович (настоящая фамилия Дейнекин; род. 1945) — певец, исполнитель русского шансона.
 Звездинский, Николай Иванович (в монашестве Серафим; 1883—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Дмитровский, викарий Московской епархии.